107 může být:

 107 (číslo) – přirozené číslo
 107 – rok
 107 př. n. l. – rok
 Silnice II/107 – silnice II. třídy Říčany – dálnice D1 – Kamenice – Týnec nad Sázavou
 Messier 107 – kulová hvězdokupa v souhvězdí Hadonoše
 Peugeot 107 – model automobilu značky Peugeot
 STS-107 – let raketoplánu Columbia zakončený ztrátou stroje i celé posádky